

Мариця — ботанічний заказник, Сумська область

Мариця () — община в Пловдивській області
 Мариця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Самоков